Bellefonte kan syfta på:

Bellefonte, Alabama
Bellefonte, Arkansas
Bellefonte, Delaware
Bellefonte, Kentucky
Bellefonte, Pennsylvania